Cueva de las Brujas se puede referir a:
Caverna de las Brujas, una reserva provincial situada en la provincia de Mendoza en Argentina.
Cueva de las brujas, cueva de arte rupestre de Asturias.